Ретлё — название населённых пунктов:

 Ретлё — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Ретлё — деревня в Старорусском районе Новгородской области.